Понтоппидан — датская фамилия. Известные носители:

 Понтоппидан, Хенрик (дат. Henrik Pontoppidan; 1857—1943) — датский писатель-романист, лауреат Нобелевской премии по литературе 1917 года «за правдивое описание современной жизни Дании».
 Понтоппидан, Эрик (дат. Erik Ludvigsen Pontoppidan; 1698—1764) — датский епископ.